Super League 2016/17 steht für folgende Fußballmeisterschaften:

 Super League 2016/17 (Schweiz)
 Super League 2016/17 (Griechenland)